Pobra do Brollón är en kommun i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Lugo och regionen Galicien, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Pobra do Brollón gränsar till Monforte de Lemos, Bóveda, O Incio, Samos, Folgoso do Courel, Quiroga och Ribas de Sil. 

Terrängen i Pobra do Brollón är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Galicien